Kollath ist der Familienname folgender Personen:

 Corinna Kollath (* 1976), deutsche Physikerin
 Jürgen Kollath (1932–2020), deutscher Radiologe
 Mai-Phuong Kollath (* 1963), deutsche Beraterin und Integrationsaktivistin
 Rudolf Kollath (1900–1978), deutscher Physiker
 Werner Kollath (1892–1970), deutscher Bakteriologe, Hygieniker und Ernährungsforscher